Елизавета Фёдоровна Арнаут (1918 — ?) — звеньевая табаководческой бригады колхоза «Россия» Каменского района Молдавской ССР, Герой Социалистического Труда (08.04.1971).

Биография 
Родилась в селе Сенатовка () Каменского района (Молдавия).

Во время войны осталась вдовой с тремя сыновьями: муж погиб 5 мая 1945 года.

В 1952—1975 звеньевая табаководческой бригады колхоза «Россия» Каменского района Молдавской ССР. Также в её звене выращивались зерновые культуры.

В 1970 году её звено получило урожайность табака 30 ц/га.

Герой Социалистического Труда (08.04.1971).

Депутат Верховного Совета Молдавской ССР.

С 1975 года на пенсии.

Источники 
 Советская Молдавия — краткая энциклопедия. Владимир Александрович Андрунакиевич, И. К Вартичан Глав. ред. Молдавской Сов. энциклопедии, 1982 — 709 с.
 Праздник Великой Победы, 1945—1985. Г. И. Гребенников, Андрей Арсеньевич Давидьянц, А. Е. Порожняков. Планета, 1986 — 249 с.

Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 7 созыва